

Topónimo 
 Ferran, Aude, Francia;
 Ferran, nombre:

Personajes 
 Ferran Adriá (1962-), cocinero español;
 Ferrán Bassas (1992-), baloncestista español;
 Ferran Fernández (1956-), profesor español;
 Ferran López (1971-), baloncestista español;
 Ferran Marín Ramos (1974-) editor y escritor español;
 Ferran Laviña (1977-), baloncestista español;
 Ferrán Latorre Torres (1970-), montañero y viajero español;
 Ferrán Martínez Garriga (1968-), baloncestista español;
 Ferran Mascarell (1951-), historiador y político español;
 Ferran Monegal (19??-), periodista y presentador de televisión español;
 Ferran Rañé (1950-), actor español;
 Ferran Sánchez Calavera (ss. XIV-XV), poeta castellano;
 Ferran Terra (1987-), esquiador español;

Desambiguaciones de nombre y apellido 
 Ferrán Martínez, .

Apellido 
 Ferrán, apellido:

Personajes 
 Augusto Ferrán (1835-1880), poeta español;
 Jaime Ferrán (1851-1929), médico español;
 Wilfredo Ferrán (1931-2003), director de teatro y de televisión argentino;
 Gerardo Díaz Ferrán (1942-), empresario español;

Apodo 
 Ferrer Ferrán (1966-), músico español;

Miscelánea 
 Casa Ferrán, edificio en Teruel, España.